

San Isidro (dal Isidro Labrador, nome spagnolo del santo cattolico Isidoro l'Agricoltore) è un toponimo presente in vari Paesi dell'area ispanofona.

Argentina 
 San Isidro, dipartimento della provincia di Buenos Aires
 San Isidro, capoluogo del citato dipartimento
 San Isidro, località della provincia di Catamarca
 San Isidro, località della provincia di Formosa
 San Isidro, località della provincia di Mendoza
 San Isidro, località della provincia di Salta
 San Isidro, località della provincia di San Luis
 San Isidro, località della provincia di Santiago del Estero

Costa Rica 
 San Isidro, cantone della provincia di Heredia
 San Isidro, capoluogo del citato cantone
 San Isidro, distretto del cantone di Alajuela
 San Isidro, distretto del cantone di Atenas
 San Isidro, distretto del cantone di Grecia
 San Isidro, distretto del cantone di El Guarco
 San Isidro, distretto del cantone di León Cortés
 San Isidro, distretto del cantone di Montes de Oro
 San Isidro, distretto del cantone di San Ramón
 San Isidro, distretto capoluogo del cantone di Vázquez de Coronado
 San Isidro de El General, distretto capoluogo del cantone di Pérez Zeledón

Filippine 
 San Isidro, municipalità nella provincia di Abra
 San Isidro, municipalità nella provincia di Bohol
 San Isidro, municipalità nella provincia di Davao del Norte
 San Isidro, municipalità nella provincia di Davao Oriental
 San Isidro, municipalità nella provincia di Isabela
 San Isidro, municipalità nella provincia di Leyte
 San Isidro, municipalità nella provincia di Northern Samar
 San Isidro, municipalità nella provincia di Nueva Ecija
 San Isidro, municipalità nella provincia di Surigao del Norte

Honduras 
 San Isidro, comune nel dipartimento di Choluteca
 San Isidro, comune nel dipartimento di Intibucá

Nicaragua 
 San Isidro, comune nel dipartimento di Matagalpa

Perù 
 San Isidro, distretto nella provincia di Lima

El Salvador 
 San Isidro, comune del dipartimento di Cabañas
 San Isidro, comune del dipartimento di Morazán

Spagna 
 San Isidro, municipio della provincia di Alicante